San Ysidro – distretto della città di San Diego, in California (USA)
 San Ysidro – census-designated place della Contea di Doña Ana nello Stato del Nuovo Messico (USA)
 San Ysidro – villaggio della Contea di Sandoval nello Stato del Nuovo Messico USA